Hertzberg:
 Rabbi Arthur Hertzberg (en)
 Benjamin Grégoire Hertzberg
 Ewald Friedrich von Hertzberg
 George Hertzberg (en)
 Sidney "Sonny" Hertzberg (es)